Der folgende Artikel beschreibt die Qualifikation im Shorttrack für die Olympischen Winterspiele 2022.

Qualifikationsregeln 
Insgesamt dürfen 112 Athleten an den Shorttrack-Wettkämpfen teilnehmen (56 Männer und 56 Frauen). Den Ländern wurden Quotenplätze basierend auf ihrer Resultate während des Shorttrack-Weltcup 2021/22 zugewiesen. Jede Nation durfte maximal vier Athleten pro Geschlecht nominieren, sofern sie sich für eine Staffel qualifiziert hatte. Hatte sich ein NOK nicht in der Staffel qualifiziert, so waren maximal drei Athleten pro Geschlecht zulässig. Wenn ein NOK bei einem Geschlecht acht Einzel-Quotenplätze erkämpft hatte (d. h. 3 auf 500 m, 3 auf 1000 m, 2 auf 1500 m), dann waren maximal fünf davon vorgesehen. Der Gastgebernation China wurde ein Quotenplatz von einem Athleten pro Disziplin und insgesamt acht Athleten gesamt garantiert. Es gab maximal 32 Quotenplätze für die 500-m- und 1000-m-Rennen; 36 für die 1500-Meter-Rennen; 8 für die Herren- und Damenstaffeln; sowie 12 für die Mixed-Staffel.

Zusätzliche Quotenplätze für die Mixed-Staffel 
Da es nicht 12 NOKs mit zwei männlichen und zwei weiblichen Quotenplätzen gab und die maximale Grenze von 112 Plätzen nicht erreicht wurde, erhielten Kasachstan und Polen einen weiteren Quotenplatz, um an der Mixed-Staffel teilnehmen zu können. Diese Quotenplätze wurden in der Reihenfolge der NOK-Rangliste in der Weltcup-Wertung vergeben.

Zuteilung der Restkontingente 
Wenn das Maximum von 112 nach Erfüllung aller oben genannten Qualifikationen nicht erreicht wurde, wurden die verbleibenden Quotenplätze an NOKs verteilt, die sich in einem Staffelwettbewerb qualifiziert haben und sich auch für sieben Einzelstartplätze in diesem Geschlecht qualifiziert hatten. Wenn es danach noch Quotenplätze gab, standen sie jeder Nation zur Verfügung, von der sich vier Athleten eines Geschlechts qualifiziert hatte, wobei die Platzierungen in der Staffelwertung Vorrang hatten.

Übersicht

Weblinks 

 Qualifikationssystem (englisch)

Shorttrack
Qualifikation